Cover Up — третій студійний альбом глем-панк-гурту Peppermint Creeps, випущений 8 січня 2007 року.

До альбому входять кавери на багатьох популярних виконавців таких як Duran Duran, Pantera, Motley Crue, Мадонна, The Beatles і багатьох інших.

Обкладинка альбому є пародією на  групи New York Dolls.

Список композицій 
 «Malibu Beach Nightmare»
 «Planet Earth»
 «Walk»
 «Bastard»
 «Talk To Me»
 «Cherish»
 «Bodies»
 «From Despair To Where»
 «Our Lips Are Sealed»
 «She Loves You»
 «Damger»
 «Rock And Roll Love Letter»
 «If You don't Start Drinkin'»
 «Ready, Set, Go!»
 «Turning Japanese»

Склад 

 Мейсі Мелоун — вокал, гітара
 Біллі Блейд — бас-гітара
 Трейсі Майклз — барабани, перкусія, бек-вокал
 Роббі Стайлз — гітара(вокал)

Примітки

Посилання 
 Cover Up на amazon.com 

Музичні альбоми 2007
Музичні альбоми за алфавітом
Альбоми Peppermint Creeps